Esistono più comuni francesi con questo nome

Donzac – Gironda
Donzac – Tarn e Garonna